Chrysostomus eller Chrysostomos en latinsk form af det græske Χρυσóστομος som betyder "Gyldenmund", og har været benyttet om flere:

Johannes Chrysostomos, kirkefader, helgen, helgendag 27. januar
Oluf Chrysostomus (~1500-1553)
Wolfgang Amadeus Mozart, døbt Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, (27. januar 1756-5. december 1791 i Wien)